Эдита:

 Эдита — женское имя древнеанглийского происхождения.
 Эдита Мерсийская (ум. после 1070) — дочь правителя Мерсии Эльфгара, затем — королева-консорт Англии.
 Эдита Уэссекская (ок. 1029—1075) — супруга Эдуарда Исповедника, короля Англии.
 Эдита из Эйлсбери (ум. ок. 650) — дева из Эйлсбери.